Çardaqlı kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Çardaqlı (ort i Azerbajdzjan), Tärtär, 
 Chardakhly, ort, Sjämkir, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar